

Cinema 
 La stangata (The Sting) – film del 1973 diretto da George Roy Hill

Musica 
 The Sting – album di Sly and Robbie del 1986
 The Sting – album dei W.A.S.P. del 2000
 The Sting - Live at the Key Club, L.A. – video dei W.A.S.P. del 2001
The Sting – album di Gabriella Cilmi del 2013

Televisione 
 Miele amaro (The Sting) – episodio della quarta stagione di Futurama